Дуала може бити:

 Дуала (), град у Камеруну у Приморској покрајини.
 Дуала, народ настањен у Камеруну, Нигерији и Екваторијалној Гвинеји.